Hsu Yu-hsiou e Zhao Lingxi erano i detentori del titolo, ma Hsu non era più eleggibile alla partecipazione torneo, mentre Zhao ha deciso di non partecipare.

Hugo Gaston e Clément Tabur hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Rudolf Molleker e Henri Squire con il punteggio di 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Sebastián Báez /  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)
  Sebastian Korda /  Nicolás Mejía (quarti di finale)
  Naoki Tajima /  Alexey Zakharov (quarti di finale, ritirati)
  Aidan McHugh /  Timofey Skatov (quarti di finale)

  Tristan Boyer /  Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno)
  Tomáš Macháč /  Ondřej Štyler (semifinale)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (campioni)
  Jeong Yeong-seok /  Park Ui-sung (ritirati)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018